Alejandro Junior Ramírez Zárate (Trujillo, 28 de dezembro de 1991) é um futebolista peruano que atua como atacante. Atualmente está no Universidad César Vallejo do Peru.

Futebolistas do Peru